

Patronyme 
Braouezec est un patronyme breton porté notamment par :

 Patrick Braouezec (né en 1950), personnalité politique française ;
 Jules Braouezec (1828-1870), explorateur français.

Notes et références 

Patronyme breton